

Тарнава — село в Україні, у Монастирищенському районі Черкаської області.

Населені пункти та їхні частини
 Тарнава — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тарнава — село в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Тарнава — село в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Тарнава — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Тарнава — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Тарнава — частина села Пшибинув у гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Тернава

Примітки